Schriewer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schriewer (1893–1966), deutscher Bibliothekar und Leiter der Grenzakademie Sankelmark
 Klaus Schriewer (* 1961), deutscher Sozialanthropologe und Hochschullehrer
 Ulrich Schriewer (* 1949), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Schriever